EVW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Evanston-Uinta County Burns Field, Evanston (Wyoming), Stati Uniti